Журавичский сельский Совет — сельский Совет на территории Рогачёвского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Журавичский сельсовет включает 13 населённых пунктов:
 Блюев — посёлок.
 Волосовичи — деревня.
 Гута — деревня.
 Драгунск — деревня.
 Журавичи — агрогородок.
 Заозерье — посёлок.
 Канава — деревня.
 Красногорка — деревня.
 Новые Журавичи — деревня.
 Пахарь — посёлок.
 Поддубье — посёлок.
 Прилеповка — посёлок.
 Хатовня — деревня.

См. также 
 Рогачёвский район

Примечания

Ссылки 
 Рогачёвский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Рогачёвского района